Channel 5 steht für:

 Channel 5 (Band), deutsche Popband
 Channel 5 (Großbritannien), britischer Fernsehsender
 Channel 5 (Kanada), kanadischer Fernsehsender in ukrainischer Sprache
 Channel 5 (Iran), iranischer Fernsehsender
 Channel 5 (Thailand), thailändischer Fernsehsender
 Channel 5 Lithuania, litauischer Fernsehsender
 Channel 5 – Rosario, argentinischer Fernsehsender
 WNYW Channel 5, US-amerikanischer Fernsehsender in New York City, siehe WNYW
 WTTG Channel 5, US-amerikanischer Fernsehsender in Washington, D.C., siehe WTTG